Снигур () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Артемий (Снигур) (род. 1962) — архиерей Русской православной церкви.
 Снигур, Дарья Сергеевна (род. 2002) — украинская теннисистка.
 Снигур, Евгения Валерьевна (род. 1984) — украинская легкоатлетка (бег с барьерами)

См. также